Paesi Bassi

 Noordwolde – villaggio del comune di Weststellingwerf (Frisia)
 Noordwolde – parte dell'ex-comune di Hemelumer Oldephaert e ora del comune di De Friese Meren (Frisia)
 Noordwolde – villaggio del comune di Het Hogeland  (Groninga)